Elkin (North Carolina), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Elkin Barrera (1971), Colombiaans wielrenner
 Elkin Soto (1980), Colombiaans voetballer
 Ze'ev Elkin (1971), Israëlisch historicus en politicus

Zie ook 
 Elkins (doorverwijspagina)